Labatt Tankard 2011 – mistrzostwa Wyspy Księcia Edwarda mężczyzn w curlingu odbyły się między 3 a 8 lutego 2011 w Summerside, na lodowisku Silver Fox Curling Club.

W porównaniu z poprzednią edycją zmieniono format rozgrywania turnieju finałowego. Zawody finałowe rozgrywane są zmodyfikowanym sposobem triple knock-out, w każdej z trzech rund biorą udział wszystkie drużyny.

Tytułu mistrzowskiego z Labatt Tankard 2010 bronił zespół Roda MacDonalda. Przywilej reprezentowania Wyspy Księcia Edwarda na Tim Hortons Brier 2011 wywalczyła drużyna Eddiego MacKenzie.



Drużyny

Runda finałowa

Finał

Półfinał

Runda A

1-7

1

2

3

4

5

6

7

8-11

8

9

10

11

12-13

12

13

14

Runda B

Top half

Bottom half

15-17

15 
P1-P2

16 
P3-P4

17 
P5-P6

18-21

18 
P9-W15

19 
P8-W16

20 
P11-W17

21 
P10-P7

22-23

22 
W18-W19

23 
W20-W21

24-25

24 
P13-W22

25 
P12-W23

26-27

26 
W12-W24

27 
W13-W25

28 
W26-W27

Runda C

Top half

Bottom half

29-31

29 
P15-P20

30 
P16-P21

31 
P17-P18

32-33

32 
W29-W30

33 
W31-P19

34-35

34 
P22-W32

35 
P23-W34

36-37

36 
W34-P25

37 
W35-P24

38-39

38 
P26-W36

39 
P27-W37

40-41

40

41 
W26-W39

42 
W40-W41

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2011 w curlingu
2011